DDH peut faire référence à :
  ;
 , selon la Liste des codes AITA des aéroports ;
 Hypothèse décisionnelle de Diffie-Hellman, une hypothèse de sécurité en cryptologie.
 DDH, une lettre de l'alphabet sicilien.